Vilém Oranžský může být:

 Svatý Vilém Akvitánský († 812) – středověký světec
 Vilém I. Oranžský (1533–1584) – vůdce nizozemské revoluce
 Vilém II. Oranžský (1626–1650) – oranžsko-nasavský kníže
 Vilém III. Oranžský (1650–1702) – král Anglie a Skotska
 Vilém IV. Oranžský (1711–1751) – první dědičný místodržitel Nizozemska
 Vilém V. Oranžský (1748–1806) – poslední místodržitel Nizozemska
 Vilém I. Nizozemský (1772–1843) – nizozemský král